Lilienfeld bezeichnet:

 Lilienfeld, Bezirkshauptstadt des gleichnamigen Bezirks Lilienfeld in Niederösterreich
 Bezirk Lilienfeld, politischer Bezirk in Niederösterreich
 Stift Lilienfeld, Kloster der Zisterzienser (OCist) in Lilienfeld in Niederösterreich

 Lilienfeld (Adelsgeschlecht), ein baltisches Adelsgeschlecht
 Lilienfeld (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Lilienfeld ist der Familienname folgender Personen:

 David Lilienfeld (1991–2012), südafrikanischer Surfer
 Fairy von Lilienfeld (1917–2009), evangelische Theologin
 Georg von Lilienfeld (1912–1989), deutscher Diplomat
 Georg Reinhold von Lilienfeld (1828–1881), deutsch-baltischer Rittergutsbesitzer, livländischer Landrat und Landmarschall
 Georg Woldemar von Lilienfeld (1772–1835), deutsch-baltischer Rittergutsbesitzer, Ritterschaftshauptmann
 Jakob Heinrich von Lilienfeld (1716–1785), baltischer Adelsmann und Schriftsteller
 Jean-Paul Lilienfeld (* 1962), französischer Regisseur und Schauspieler
 Julius Edgar Lilienfeld (1882–1963), Physiker deutsch-ungarischer Abstammung
 Karl Lilienfeld (1885–1966), deutscher Kunsthistoriker und -händler
 Karl Gustav von Lilienfeld (1711–1759), baltischer Adelsmann
 Karl Reinhold von Lilienfeld (1790–1875), baltischer Adelsmann und livländischer Landmarschall
 Nikolaus Lilienfeld, Ingenieur und Uhrmacher
 Otto von Lilienfeld (1805–1896), Rittergutsbesitzer, Verwaltungsjurist und Präsident des estländischen ev.-luth. Konsistoriums
 Otto Friedrich von Lilienfeld (1827–1891), russischer Generalmajor, Waffenfabrikant
 Paul von Lilienfeld (1829–1903), Staatsmann und Soziologe im kaiserlichen Russland
 Rosy Lilienfeld (1896–1942), expressionistische Künstlerin
 Tatjana Lilienfeld, deutsche Richterin eines Sozialgerichts und Verfassungsrichterin
 Ulrich von Lilienfeld (Ulricus Campililiensis, vermutlich 1308 – vor 1358), Verfasser der Concordantiae caritatis

Siehe auch:
 Lilienfeldstrahlung
 Julius-Edgar-Lilienfeld-Preis
 Lilienfelde
 Lilienfelder Concordantiae caritatis